Dörffel oder Doerffel steht für:
 (4076) Dörffel, Asteroid
 eine Geigenbauerfamilie, siehe Geschichte des Geigenbaus in Klingenthal

Personen:
 Alfred Dörffel (1821–1905), deutscher Musiksammler und -verleger
 Ernst W. Dörffel (1908–1984), deutscher Radiologe und Hochschullehrer
 Georg Samuel Dörffel (1643–1688), deutscher Astronom
 Julius Dörffel (1900–1953), deutscher Mediziner
 Klaus Doerffel (1925–1995), deutscher analytischer Chemiker
 Ottokar Dörffel (1818–1906), deutscher Rechtsanwalt, Redakteur und Verleger

siehe auch:
 Dörfel
 Dörfl